Годунов — русская фамилия:

 Годуновы — русский боярский род.

Носители фамилии 
 Чет (в крещении Захария) — ордынский мурза, перешедший на службу к Великому князю Ивану Даниловичу, основатель Ипатьевского монастыря, родоначальник нескольких знатных русских дворянских фамилий: Годуновых, Сабуровых, Зерновых, Вельяминовых-Зерновых, Шеиных и других.
 Годунов (Меньшой) Василий Григорьевич — воевода на службе у великого московского князя Василия Ивановича.
 
 
 Годунов, Борис Фёдорович (1552—1605) — русский царь (1598—1605).
 Годунов, Фёдор Борисович (1589—1605) — русский царь (1605).
 Годунов, Никита Васильевич (ум. 1622) — окольничий и воевода на службе у русских царей Бориса Федоровича, Федора Борисовича, Василия Ивановича и Михаила Федоровича.
 
 Годунов, Михаил Васильевич (ум. после 1565) — воевода на службе у русского царя Ивана Грозного.
 Годунов-Толстой, Яков Михайлович (ум. 1607) — окольничий и воевода на службе у русских царей Ивана Грозного, Фёдора Ивановича и Бориса Федоровича, сын воеводы Михаила Васильевича Годунова-Толстого, дальний родственник царя Бориса Годунова.
 Годунов, Матвей Михайлович (ум. 1639) — окольничий и воевода на службе у русских царей Фёдора Ивановича, Бориса Федоровича, Федора Борисовича и Михаила Федоровича, сын воеводы Михаила Васильевича Годунова-Толстого, дальний родственник царя Бориса Годунова.
 Годунов, Дмитрий Иванович (ум. 1606) — окольничий и воевода в царствование Ивана Грозного, Фёдора Ивановича и Бориса Федоровича.
 Годунов, Семён Никитич (ум. 1605) — окольничий на службе у русских царей Бориса Федоровича и Федора Борисовича.
 Годунов, Пётр Иванович (ум. 1670) — русский государственный деятель, стольник, воевода.
 
 Годунова, Ксения Борисовна (1582—1622) — русская царевна, дочь царя Бориса Годунова и Марии Григорьевны Скуратовой-Бельской, сестра царя Фёдора Борисовича.

 Годунов, Александр Борисович (1949—1995) — советский артист балета и американский киноактёр.
 Годунов, Константин Дмитриевич (1892—1965) — советский воздухоплаватель, конструктор аэростатов, участник полёта на стратостате «СССР-1».
 Годунов, Николай Борисович — экс-глава Департамента транспорта и связи Москвы с 26 ноября 2010 года, экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области (2012).

Другое 
 «Годунов» — российский телесериал 2018 года.

См. также

Примечания